13-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1968 Ballon d’Or)»
24 декабря 1968 года

Золотой мяч: 
 Джордж Бест

(первый раз)

< 12-я Церемонии вручения 14-я >

Опрос на «Золотой мяч» () в 1968 году проводился в тринадцатый раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 1186 France Football 24 декабря 1968 года. В состав жюри входили 25 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал североирландец Джордж Бест, ставший первым североирландским футболистом и третьим игроком «Манчестер Юнайтед» (после Дениса Лоу в 1964 и Бобби Чарльтона в 1966 годах) - обладателем данной награды. Он опередил самого Бобби Чарльтона, который второй год подряд занял второе место, и Драгана Джаича.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 375 баллов; максимально игрок мог получить 125 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1968 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1968 году